Robert Strobl kan syfta på:

* Robert Strobl (1933–2009), österrikisk politiker
 Robert Strobl (född 1985), österrikisk fotbollsspelare